Howden peut faire référence à :

Personnes 
 Prénom
 Howden Ganley (né en 1941), pilote automobile néo-zélandais.
 Nom de famille
 
 Anne Elizabeth Howden (1927–2016), entomologiste.
 Henry Fuller Howden (1925–2014), entomologiste.
 Brett Howden (né en 1998), joueur canadien de hockey sur glace.
 James Howden (aviron) (1934-1993), rameur d'aviron australien.
 Philippa Howden-Chapman, universitaire néo-zélandaise, professeure de santé publique.
 Quinton Howden (né en 1992), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Localités 
 Howden, ville anglaise du Yorkshire de l'Est.

Voir aussi 
 Haltemprice and Howden (circonscription britannique), une circonscription électorale anglaise située dans le Yorkshire de l'Est.